Гражданин США () — лицо, получившее все права и обязанности, предоставляемые Конституцией США и законами США, по праву рождения или в результате натурализации и имеющее право на защиту со стороны государства.

Способы получения гражданства

Гражданство по праву рождения 
Дети, родившиеся на территории США (не только 50 штатов и округа Колумбия, но также, во многих случаях, родившиеся на принадлежащих США территориях, таких, как Пуэрто-Рико, Гуам, Северные Марианские Острова, Американские Виргинские острова), получают гражданство США по праву рождения (за исключением детей дипломатического персонала). Этот закон иногда вызывает возмущение, так как некоторые считают, будто многие родители, в том числе нелегальные мигранты, могут въезжать в страну специально, чтобы родить ребёнка (так называемые «»).

С попытками иностранок родить в США для того, чтобы обеспечить американским гражданством будущего ребенка, власти США ведут борьбу. С 24 января 2020 года консульства США перестали выдавать временные визы беременным женщинам, если есть основания полагать, что основной целью въезда является рождение ребенка для того, чтобы он получил американское гражданство. 

Иностранец имеет право претендовать на гражданство, при условии рождения на территории страны или при условии, что его родители – американцы или один из них. Это правило распространяется только на одно поколение.

Натурализация в США 
Эта юридическая процедура приёма в гражданство США может быть коллективной и индивидуальной. Коллективная натурализация происходит автоматически при получении территорией статуса штата. Раздел 8 статьи I Конституции предоставляет Конгрессу право устанавливать единообразные правила натурализации. За практическое осуществление этих правил отвечает Служба гражданства и иммиграции США. По Закону об иммиграции и гражданстве 1952 года иностранец может получить гражданство США, если ему исполнилось 18 лет, он легально въехал в страну и прожил в ней по крайней мере пять лет, является «высоко нравственным человеком», имеет двух поручителей, может продемонстрировать владение английским языком и знакомство с историей США и их государственными институтами, а также готов дать присягу на верность. Супруги граждан США могут получать гражданство США после трёх лет постоянного проживания в США.

Присяга на верность 
Обязательный элемент принятия гражданства США. Присягающий вслед за секретарём суда повторяет текст присяги:

«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».

.

Партийность 
Партийная принадлежность гражданина США определяется путём регистрации в местной избирательной комиссии. Партбилеты и заявления о приёме в Демократической и Республиканской партии (а также в подавляющем большинстве более мелких партий США) отсутствуют. Формальный выход из партии заключается в направлении в местную избирательную комиссию новой анкеты.

См. также 
 Закон о гражданстве индейцев
 Клятва верности флагу США

Примечания 

Гражданство США
Законы США
Законодательство о гражданстве